Древола́зы:
 Древолазы () — семейство бесхвостых земноводных.
 Древолазы () — род бесхвостных земноводных из семейства древолазов.